Семён Лаврентьевич Александров (1918—1986) — советский якутский -живописец. Член Союза художников СССР (1954), председатель правления Якутского отделения Союза художников (1955—1959). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Семён Лаврентьевич Александров родился в селе якутском селе Оннёс. В 1941 году окончил Иркутское художественное училище, в 1954 году одним из первых якутян — живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде (мастерская В. М. Орешникова, выпускная работа — «Серго Орджоникидзе в якутской ссылке»).

В 1942 году, будучи бойцом Красной Армии, участвовал в боях Великой Отечественной войны на Ильмень-озере под Новгородом. По окончании войны принимал активное участие в художественной жизни Якутии, одновременно преподавая в художественном училище.

Творчество 
Свою творческую деятельность Семён Лаврентьевич начал в 1947 году, работал преимущественно в жанре портрета. Как в ранних, так и в более поздних, написанных в 60-е годы XX века, портретах Александрова, как правило, отсутствуют заранее заданные композиционные схемы — это «головные» портреты на нейтральном фоне, либо полуфигурные, с едва намеченной сюжетной мотивировкой. В его работах, тяготеющих к поджанру портрета-типажа, проявляются национальная, возрастная, а иногда и профессиональная принадлежность моделей.

Основные работы 
 «Благоустройство города» (1947)
 «Девушка-якутка» (1955)
 «Портрет народного артиста ЯАССР Д. Ф. Ходулова» (1957)
 «Студентка» (1957)
 «Портрет олонхосута И. Г. Теплоухова-Тимофеева» (1960)
 «Доярка М. Никитина» (1960)
 «Портрет буровика А. С. Полякова» (1961)
 «Кузнец» (1964)
 «Оленевод Н. Курилов» (1966)
 «Портрет Е. И. Новгородовой, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета ЯАССР» (1980)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выставка "Лики эпохи" живописца Семена Александрова

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Союза художников СССР